Shy Boy – singolo delle Bananarama del 1983, dall'album Deep Sea Skiving
 Shy Boy – singolo di Katie Melua del 2006, dall'album Piece by Piece
 Shy Boy – singolo delle Secret del 2011
 Shy Boy – EP delle Secret del 2011